Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 246001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 17 maja 2010. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

246001-246100

246101-246200

246201-246300

246301-246400

246401-246500

246501-246600

246601-246700

246701-246800

246801-246900

246901-247000

Przypisy 

Lista planetoid 246001-247000